Malus trilobata est une espèce de plantes de la famille des Rosaceae.

Synonyme 
Eriolobus trilobatus

Liste des variétés 
Selon  :
 variété Eriolobus trilobatus var. sorgeri

Liens externes

Notes et références 

Espèce d'Angiospermes (nom scientifique)
Maloideae
Arbuste d'ornement